Летчер:

Фамилия 
 Летчер, Мэтт (род. 1970) — американский актёр.
  — американский актёр.

Топоним 
 Летчер (округ, Кентукки)